Ramseier steht für:

 Ramseier Suisse, Schweizer Getränkehersteller
 Ramseier & Jenzer, ehemaliger Schweizer Nutzfahrzeughersteller
 Ramseier-Gletscher, Gletscher in der Britannia Range, Antarktika

Ramseier ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Ramseier (* 1963), Schweizer Dressurreiter
 Doris Ramseier (* 1939), Schweizer Dressurreiterin
 Ernst Ramseier (1936–2020), Schweizer Grafiker und Maler
 Markus Ramseier (1955–2019), Schweizer Schriftsteller
 Mikhaïl W. Ramseier (* 1964), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 Peter Ramseier (1944–2018), Schweizer Fußballspieler
 Severin Ramseier (* 1989), Schweizer Handballspieler

Siehe auch:
 Ramsayer
 Ramseyer